Municipio de Wilton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wilton (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Wilton (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Wilton (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.